Алекса́ндр Алексе́евич Тара́сов (23 марта 1927 — 16 июня 1984) — советский пятиборец, олимпийский чемпион 1956 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1956). Чемпион СССР в личном первенстве (1958).

Биография 
Родился в д. Секирино Зарайского района Московской области. Жил в Ленинграде.

Александр Тарасов начал заниматься пятиборьем с 1952 года. До этого участвовал во всесоюзных чемпионатах по лыжам, неоднократно стартовал в марафонских забегах. На его счету была бронзовая медаль, завоёванная в первенстве страны по фехтованию. Выступал за Вооруженные Силы и «Динамо» (Ленинград).

Чемпион СССР (1958), серебряный (1961) и бронзовый (1957, 1959, 1962) призёр чемпионатов СССР (в личном зачёте).

На Олимпийских играх в Мельбурне Иван Дерюгин, Игорь Новиков и Александр Тарасов выиграли золотые медали в командном зачёте. В индивидуальном зачёте Александр Тарасов стал восьмым. В течение трёх лет после Мельбурнской Олимпиады в составе сборной команды СССР он трижды получал золотые медали на чемпионатах мира. 

Александр Тарасов не смог принять участие в Олимпийских играх 1960 года из-за травмы. Во время учебно-тренировочного сбора к чемпионату СССР 1960 года при прохождения конного кросса он упал вместе с лошадью, сломал два ребра и ключицу.

В 1957 году присвоено звание «заслуженный мастер спорта».

В 1959 году окончил школу тренеров при Ленинградском институте физической культуры. Член КПСС с 1963 года. После завершения карьеры спортсмена Александр Алексеевич Тарасов стал тренером ленинградских динамовцев.

Ушёл из жизни 16 июня 1984 года. Похоронен на  Санкт-Петербурга. В память о легендарном пятиборце с 2010 года в Санкт-Петербурге проходят ежегодные всероссийские соревнования «Мемориал олимпийского чемпиона Александра Тарасова».

Олимпийские игры 
 На Олимпийских играх 1956 в Мельбурне выиграл золотую медаль в командных соревнованиях, занял 8-е место в личном первенстве.

 Итоговые результаты.

Награды 
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль «За трудовое отличие».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Александр Тарасов на сайте offsport.ru
 Тарасов Александр Алексеевич на сайте infosport.ru

Пятиборцы СССР
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по современному пятиборью
Чемпионы СССР по современному пятиборью
Чемпионы мира по современному пятиборью
Заслуженные мастера спорта СССР
Члены КПСС